Carl Wieman (Corvallis, 1951), físic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Física 
 Robert Wieman (Frankenhausen, 1870 - ?), director d'orquestra i compositor alemany